Osojnik (gmina Semič) – wieś w Słowenii, w gminie Semič
 Osojnik (gmina Železniki) – wieś w Słowenii, w gminie Železniki
 Osojnik (żupania dubrownicko-neretwiańska) – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w mieście Dubrownik
 Osojnik (żupania primorsko-gorska) – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Vrbovsko